Den Namen Nord-Süd-Bahn tragen mehrere Schienenstrecken:

 die Strecke zum Tagebau Garzweiler, siehe Nord-Süd-Bahn (Garzweiler)
 in Bau befindliche Stadtbahnstrecke in Köln, siehe Nord-Süd-Stadtbahn
 die Verbindung von Hannover nach Würzburg und Frankfurt (Main) über die Altstrecken, siehe Nord-Süd-Strecke
 Bahnstrecken in Berlin:
 die Tunnelstrecke der Berliner S-Bahn unter der Innenstadt, siehe Nord-Süd-Tunnel
 die Nord-Süd-Fernbahn (auch: Nord-Süd-Verbindung) für Fern- und Regionalbahn, ein Teil der Nord-Süd-Trasse zum neuen Berliner Hauptbahnhof.
 „Nord-Süd-Bahn“ (auch: Nordsüd-Bahn oder Nordsüdbahn) ist die Bezeichnung für das Kernstück der heutigen Linie U6 mit ihrem Neuköllner Abzweig (U7), einer U-Bahn-Strecke in Berlin, siehe Geschichte der Berliner U-Bahn #Die Nord-Süd-Bahn

 in Vietnam die 1726 km lange Bahnstrecke Hanoi–Ho-Chi-Minh-Stadt